Bröker ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Bröker (* 1973), deutsche Fernsehmoderatorin
 Dennis Bröker (* 1993), deutscher Automobilrennfahrer
 Frank Bröker (* 1969), deutscher Musiker, Komponist und Autor
 Fredi Bröker (1925–1955), Todesopfer an der Sektorengrenze in Berlin vor dem Bau der Berliner Mauer
 Helmut Bröker (1929–2006), deutscher Philosoph
 Heinz Bröker (1895–1945), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Janos Bröker (* 1994), deutscher Unihockeyspieler
 Johann Bröker (1806–1890) deutscher Autor, evangelisch-lutherischer Theologe und Mitglied der Holsteinische Ständeversammlung
 Niklas Bröker (* 1996), deutscher Unihockeyspieler
 Thomas Bröker (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Tobias Bröker (* 1976), deutscher Klassikforscher und Verleger 
 Walter Bröker (1906–1977), deutscher SPD-Politiker, Bürgermeister von Detmold
 Wilhelm Bröker (1848–1933), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bröcker
 Broeker
 Broker (Begriffsklärung)
 Breuker